Limerence è un cortometraggio diretto da Giuseppe Rossi. Il termine che dà il titolo al film, in italiano tradotto come Limerenza, fu coniato dalla psicologa americana Dorothy Tennov per descrivere lo stadio ossessivo dell'amore romantico.

Trama
Un cantante sta cercando di reinventare il jazz, ma dopo esser stato lasciato dalla propria ragazza perde la sua vena creativa e arriverà a sfidarsi per lei in un duello musicale, incerto se scegliere la passione artistica o amorosa.

Produzione
È stato girato interamente nel comune di Guardia Lombardi in provincia di Avellino.

Il film, oltre a trattare dell'amore ossessivo, spazia diverse tematiche tra cui la bellezza e la sezione aurea. Il cortometraggio è stato realizzato cercando di utilizzare quando possibile le proporzioni auree, nella sceneggiatura, nelle inquadrature e nel montaggio.

La fotografia costantemente con una tonalità dorata ci ricorda che la sezione aurea è presente in tutto.

Collegamenti esterni 
 

Cortometraggi commedia
Cortometraggi sentimentali